Vergiftigd (boek), geschreven door de Amerikaanse schrijver Robin Cook
Vergif, stof die een schadelijke invloed heeft op een organisme
Toxine (boek), jeugdboek van Johan Vandevelde